Pieni Saunasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni Saunasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,32, long 28,96), 
 Pieni Saunasaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 
 Pieni Saunasaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Pieni Saunasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,35, long 29,26), 
 Pieni Saunasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu), 

Robotskapade Finlandförgreningar